Brinson Paolini, Amerikaans golfer
 Christopher Paolini, Amerikaans schrijver
 Enrico Paolini, Italiaans wielrenner
 Luca Paolini, Italiaans wielrenner